Sződy Szilárd (1878–1939) szobrászművész
 Sződy Szilárd (1940–2021) rendező, dramaturg, tanár